UFC 269: Oliveira vs. Poirier — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 11 декабря 2021 года в спортивном комплексе «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Шарлис Оливейра победил Дастина Пуарье удушающим приёмом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В соглавном бою Джулианна Пенья победила Аманду Нунис удушающим приёмом во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в женском легчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между действующим чемпионом бразильцем Шарлисом Оливейрой и бывшим претендентом и временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Пуарье (#1 в рейтинге).

В качестве соглавного боя турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой бразильянкой Амандой Нунис и американкой Джулианной Пеньей (#5 в рейтинге). Проведение этого поединка изначально планировалось в августе этого года на UFC 265, однако бой был перенесён из-за положительного теста на COVID-19 у Нунис.

Анонсированные бои 

[*] Коди Гарбрандт находится на 7-м месте в рейтинге легчайшего веса.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[**] Алекс Перес смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории со второго раза.

[***] Мэтт Шнелл уложился в лимит наилегчайшей весовой категории, но сразу после церемонии взвешивания из-за плохого самочувствия был отстранён от поединка с Алексом Пересом по медицинским показателям. Бой отменён.

[****] Присцила Качоэйра не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы. Бой пройдёт в промежуточном весе (129 фунтов).

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Доминик Крус vs. Педру Муньюс
 Выступление вечера: Шарлис Оливейра, Джулианна Пенья, Кай Кара-Франс, Шон О`Мэлли, Тай Туиваса и Бруну Силва

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
13 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Сергей Спивак (бывший #15) покинул рейтинг тяжёлого веса.

Эдмен Шахбазян (бывший #15) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

Коди Гардбрант (бывший #7) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC